Stura è il nome di diversi corsi d'acqua italiani (in particolare del Piemonte), tra i quali i più importanti sono:

 Roggia Stura (o torrente Stura) – affluente di destra della Sesia
 Stura di Lanzo – torrente del Piemonte che scorre nella città metropolitana di Torino (Valli di Lanzo), affluente del Po (Torino)
 Stura di Ala – ramo sorgentizio della Stura di Lanzo
 Stura di Valgrande – ramo sorgentizio della Stura di Lanzo
 Stura di Viù – affluente di destra della Stura di Lanzo
 Stura di Demonte – fiume del Piemonte che scorre in  provincia di Cuneo (Valle Stura di Demonte)
 Stura del Monferrato – torrente del Piemonte che scorre in provincia di Alessandria, affluente del Po (Monferrato)
 Stura di Ovada – torrente della Liguria e del Piemonte che confluisce nel fiume Orba presso Ovada (Valle Stura)
 Stura del Mugello – breve torrente della Toscana, tributario del fiume Sieve

Altri usi 
 Dipartimento della Stura – costituito nel 1802 con capoluogo Cuneo, quando l'esercito di Napoleone Bonaparte occupò il Regno di Sardegna.
 Stura – altro nome del bivalve Pinna nobilis
 Stura Vallis – struttura della superficie di Marte